Taradajki – dzielnica w południowo-wschodnich Siedlcach.

Nazwa jest onomatopeją związana z dźwiękiem wydawanym dawniej przez żelazne koła zjeżdżających wozów po bruku ze stromego wzniesienia na ulicy Łukowskiej prowadzącej do centrum miasta. Na początku XXI wieku wykonano tam kilkunastometrowy nasyp zmniejszający stromość wzniesienia.

Dzielnice Siedlec